El término Gauche révolutionnaire puede aludir a:

 La Gauche révolutionnaire (1935-1938), corriente de opinión desarrollada dentro de la Sección Francesa de la Internacional Obrera, en los años 30 del siglo XX.
La Izquierda Revolucionaria, en francés original Gauche révolutionnaire, organización trotskista francesa de los años 90 del siglo XX.
La Gauche révolutionnaire (PSU), tendencia  «marxista-leninista» dada en el Partido Socialista Unificado de Francia.